En Pologne, Boża Wola peut désigner : 

dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Boża Wola, village 

dans  la voïvodie de Grande-Pologne
 Boża Wola, village.

dans la voïvodie de Łódź
 Boża Wola, village.

dans la voïvodie de Lublin
 Boża Wola, village du powiat de Lublin,
 Boża Wola, village du powiat de Zamość.

dans la voïvodie de Mazovie
 Boża Wola, village du powiat de Grodzisk Mazowiecki,
 Boża Wola, village du powiat de Legionowo,
 Boża Wola, village du powiat de Mińsk,
 Boża Wola, village du powiat de Radom.

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Boża Wola, village.

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Boża Wola, village.